Diakonoff kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexey Diakonoff
 Alexei Nikolaievich Diakonoff

Robotskapade auktorsförkortningar